Елена Троянская () — древнегреческий мифологический персонаж, а также:

Картины 

 Елена Троянская (картина Россетти)
 Елена Троянская (картина Сэндиса)

Фильмы 
 Елена Троянская (фильм, 1956)
 Елена Троянская (мини-сериал)